Догондучи () — город в юго-западной части Нигера, в регионе Досо.

География 
Расположен в 110 км к северо-востоку от города Досо и в 210 км к востоку от столицы страны, города Ниамей, недалеко от границы с Нигерией. Город находится на северной границы зоны саванн и на южной границе засушливой области, известной как сахель.

Климат

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 41 689 человек; по данным переписи 2001 года оно насчитывало 28 951 человек. Догондучи служит западной границей расселения народа хауса на территории Нигера. Население города представлено преимущественно мусульманами.

Транспорт 
Через Догондучи проходит автомобильная дорога RN1, соединяющая Ниамей на западе и город Диффа на востоке. Имеется аэропорт.

Примечания 

Города Нигера